Каструм (, мн. ч. castra, уменьш. castellum) — распространённый во времена античности тип римского военного поселения, постоянный военный лагерь, аналог современных военных баз. 

Благодаря каструмам Римская империя смогла утвердиться не только в прибрежном Средиземноморье, но и покорить ряд внутренних регионов Европы (Галлия, Дакия, Мёзия, Иберия, Паннония). На месте бывших каструмов возникли многие современные города Южной и Западной Европы.

Характеристика 

Место для устройства постоянного военного лагеря римляне обычно выбирали на возвышенности для стратегического обзора и обороны, обычно избегая, в отличие от германцев и славян, уязвимых равнинных участков и низменностей. Другим важным условием было наличие крупного пресного водоёма для водоснабжения и канализации. Питьевая вода бралась из колодцев или же подавалась акведуками с ещё более возвышенного места, иногда за несколько километров от каструма. Каструмы поначалу служили только как место дислокации римских легионов. Со временем солдаты вступали в контакты с женщинами местных племён (кельты, гето-даки, бессы, мёзы, иберы и других) из соседних деревень, чьи мужчины погибли в войнах с Римом. Смешанное потомство оседало по соседству с каструмом. Возникали новые гражданские и торговые кварталы. Даже если легион передислоцировался, на месте его всё равно оставался город (колония, муниципиум, вилла и так далее). Так начинался процесс романизации провинций. После выхода в отставку бывшие военные (ветераны) также селились недалеко от каструма на розданных им земельных участках.

Планировка 

Каструм имел типичную прямоугольную сетку улиц, на пересечении которых размещался форум — площадь для военных совещаний у шатра военачальника. Позднее на месте форума возникала плаза. Подобный же тип планировки городов использовался испанцами при колонизации Латинской Америки в XV—XIX веках.

Этимология 
Впоследствии, от латинского сastrum (лагерь) возникли французское слово шато () — замок и английские слова castle (замок) и chester (устар.). Своё название от castellum (уменьш. от castrum) получили , , ,  в значении храм, церковь, а также испанское Кастилия (букв. «страна замков»).

Также в современной Британии существуют города Честер, Манчестер, Лестер, Эксетер, Ланкастер, Колчестер, Ньюкасл.

Посредством общеиндоевропейских корней родственным латинскому слову castrum является русское слово «костёр» (в значении стоянка, лагерь).

См. также 
 Кастра Регина

Литература 
 
 А. Б. Долгопольский «Индоевропейский словарь с ностратическими этимологиями» // Москва, 2013, ISBN 978-5-9551-0687-8
 
 Василий Васильевич Розанов, «В военном лагере римлян», 1910 год.

 
Римская фортификация
Градостроительство Древнего Рима